Сілезія — власна назва.

Географія 
 Сілезія — регіон у Центральній Європі
 Верхня Сілезія
 Верхня Сілезія — прусська / німецька провінція (1919—1945)
 Сілезьке воєводство — польське воєводство (1920—1939)
 Нижня Сілезія
 Нижня Сілезія — прусська / німецька провінція (1919—1945)
 Тешинська Сілезія

Історія 
 Сілезьке князівство — польське князівство (1138—1335)
 Сілезькі князівства — дрібні держави на теренах Сілезії (1163—1742)
 Австрійська Сілезія — австрійське герцогство (1742—1919).
 Чеська Сілезія — чеська земля (з 1919)